«Germantown» puede referirse a:

en Estados Unidos

Divisiones administrativas 
 Germantown (Illinois)
 Germantown (Kentucky)
 Germantown (Maryland)
 Germantown (Nueva York)
 Germantown (Ohio)
 Germantown (Pensilvania)
 Germantown (Tennessee)
 Germantown (Wisconsin)